In 2004 werd het veertiende voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 15 april tot 11 november. Dinamo Minsk werd kampioen.

 MTZ-RIPA Minsk en Lokomotiv Vitebsk eindigden samen voorlaatste. Er werd besloten dat er een play-off gespeeld werd tussen beide teams, MTZ-RIPA had zelfs Europees voetbal afgedwongen door de beker te winnen.
 Na dit seizoen moest Torpedo-SKA Minsk zich terugtrekken uit de competitie omdat ze geen financiële steun meer kregen.

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

 Degradatie play-off

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2004